Шамседдин Рахмани (, 15 сентября 1990) — алжирский футболист, вратарь клуба «Константина». Сыграл в одном матче за сборную Алжира.

Клубная карьера 
Шамседдин Рахмани начинал свою карьеру футболиста в алжирском клубе «ХАМР Аннаба» из своего родного города. Летом 2012 года он перешёл в другой клуб из того же города «УСМ Аннаба», а спустя два года — в «МО Беджая». 13 сентября 2014 года Рахмани дебютировал в алжирской Лиге 1, выйдя в основном составе в гостевом матче против команды «АСО Шлеф». В 2016 году он в составе «МО Беджаи» дошёл до финала Кубка Конфедерации КАФ, где защищал ворота алжирцев в обоих матчах против конголезского «ТП Мазембе».

Летом 2017 года Шамседдин Рахмани подписал контракт с алжирским клубом «КС Константина».

Достижения 
 «МО Беджая»
 Вице-чемпион Алжира (1): 2014/15
 Обладатель Кубка Алжира (1): 2014/15
 Финалист Кубка Конфедерации КАФ (1): 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на dzfoot.com
 
 
 Профиль на worldfootball.net

Футболисты Алжира
Игроки ФК «УСМ Аннаба»
Игроки ФК «Константина»